La République d'Ukraine peut désigner, dans l'ordre chronologique :
 la République populaire ukrainienne, aussi appelée République nationale ukrainienne, un ancien État européen ayant existé de 1917 à 1920 ;
 la République socialiste soviétique d'Ukraine, un ancien État européen ayant existé de 1918 à 1991, membre de l'URSS de sa création en 1922 à sa dissolution en 1991 ;
 l'Ukraine, régime actuel, depuis l'indépendance en 1991, de l'État éponyme,
 dont la transition post-soviétique en Ukraine (1991-1996).

Voir aussi 
 Ukraine pour l'article général ;
 Ukraine (homonymie) ;
 Histoire de l'Ukraine.